Il termine Bondarenko può riferirsi a:

Persone
Al'ona Bondarenko – tennista ucraina (1984–)
Andrei Bondarenko – baritono lirico ucraino (1987–)
Anna Bondarenko – conducente di slitte per cani russa
Bohdan Bondarenko – atleta ucraino, specialista nel salto in alto (1989–)
Filip Bondarenko – compositore di scacchi ucraino (1905-1993)
Kateryna Bondarenko – tennista ucraina (1986–)
Michail Bondarenko – pallavolista russo (1997-)
Mychajlo Bondarenko – politico sovietico (1903-1938)
Olena Anatoliivna Bondarenko – giornalista ucraina (1974–)
Olena Fedorivna Bondarenko – giornalista e deputata ucraina (1955–)
Ol'ga Bondarenko – ex atleta sovietica, specialista nel mezzofondo (1960–)
Roman Bondarenko – ex calciatore ucraino (1966–)
Svitlana Bondarenko – nuotatrice ucraina (1971–)
Valentin Bondarenko – aviatore e cosmonauta sovietico (1937-1961)